Basttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Basttjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Stora Basttjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (9,35 ha)
Basttjärn, småort i Ljusnarsbergs kommun, 
Basttjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Basttjärnen (Floda socken, Dalarna, 670877-144269), sjö i Gagnefs kommun,  (7,41 ha)
Basttjärnen (Floda socken, Dalarna, 671385-144373), sjö i Gagnefs kommun, 
Basttjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Basttjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn